Perigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Périgny, Val-de-Marne, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Périgny, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Périgny, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Périgny, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Périgny, Calvados, Normandie, Département du Calvados,